Identité et démocratie (ID) est un groupe politique du Parlement européen de droite nationaliste et d'extrême droite. Il est fondé en , dans le sillage du groupe Europe des nations et des libertés (ENL).

Historique 
La constitution de ce groupe est issue de l'Alliance européenne des peuples et des nations conclue en  en prévision des européennes de 2019 et des partis du Mouvement pour une Europe des nations et des libertés.

Le , les députés élus membres de l'alliance, au nombre de 73, se réunissent et renomment le groupe Europe des nations et des libertés en Identité et démocratie. Le même jour, ils élisent Marco Zanni (Ligue) président du groupe.

Partis présents dans le groupe

- 2019-2024

Bureau du groupe

Présidents

Composition 

Mouvements : Jörg Meuthen quitte l'AfD le  et le groupe ID le . Nicolas Bay quitte le Rassemblement national le  et rejoint Reconquête, il quitte le groupe ID le .

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 

 Liste des députés européens de la 9e législature

Liens externes 
 Site officiel
 Liste des députés membres du groupe sur le site du PE.

2019 dans l'Union européenne